Die zweite Ausgabe des Europapokals der Fußball-Nationalmannschaften fand von Februar 1931 bis Oktober 1932 statt. Es nahmen die Nationalmannschaften Österreichs, Italiens, der Schweiz, Ungarns und der Tschechoslowakei teil. Nach acht Spielrunden stand das österreichische Wunderteam als Sieger fest. Von 1931 bis 1934 fand parallel dazu eine Ausgabe für Amateurmannschaften statt, die von Rumänien gewonnen wurde.

Spielergebnisse und Tabelle 

|}

|}

Siegermannschaft 
Josef Adelbrecht,
Josef Blum,
Georg Braun,
Leopold Facco,
Friedrich Franzl,
Karl Gall,
Friedrich Gschweidl,
Rudolf Hiden,
Heinrich Hiltl,
Johann Horvath,
Anton Janda,
Johann Klima,
Johann Luef,
Johann Mock,
Heinrich Müller,
Leopold Hofmann,
Walter Nausch,
Peter Platzer,
Karl Rainer,
Anton Schall,
Karl Schott,
Roman Schramseis,
Karl Sesta,
Ignaz Sigl,
Matthias Sindelar,
Josef Smistik,
Karl Szoldatics,
Gustav Tögel,
Adolf Vogl,
Johann Walzhofer,
Karl Zischek

Beste Torschützen 

1931
Fußballveranstaltung 1931
Fußballveranstaltung 1932